Станіслав Шембек (†1599) — перед смертю за сприяння єзуїта Мартина Ляща став католиком
 Станіслав Шембек — примас Польщі

Шембеки